Харбург () — топоним в Германии:

 Харбург (Гамбург) — район города Гамбург.
 Харбург (Швабия) — город в земле Бавария.
 Харбург (район) — район в земле Нижняя Саксония.